Сергей Сизых:
 Сизых, Сергей Георгиевич (1938—2016) — советский шахтёр, полный кавалер Ордена Трудовой Славы.
 Сизых, Сергей Евгеньевич (1902—1938) — советский партийный деятель.